Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Open de Nice Côte d’Azur 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený rakouský tenista Dominic Thiem, který turnaj opanoval, když ve finále zdolal turnajovou osmičku a o tři roky mladšího Alexandera Zvereva z Německa, pro něhož to bylo první finále na okruhu ATP Tour, po třísetovém průběhu 6–3, 3–6 a 6–0.

V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open de Nice Côte d’Azur
Tenis ve Francii v roce 2016
ATP World Tour 2016